Tecnologia sustentável é a agregação e aplicação de todas as Ciências, visando prioritariamente à continuidade da existência de todo ser vivente na Terra. Tem como desafio redirecionar as concepções atualmente existentes em novas formas de pensar e agir, com responsabilidade ao meio em que vivemos e as consequências das ações tomadas e não tomadas no seu devido tempo, adaptando as tecnologias existentes e as futuras para que sempre possa de alguma forma co-existir o crescimento populacional e o nosso ecossistema. a tecnologia sustentável é uma das varias formas de utilizar tecnologias sem poluir o meio ambiente.

Ligações externas 
 Planeta Sustentavel - Projeto Multimídia de Referência em Sustentabildade (Brasil)

Tecnologia
Desenvolvimento sustentável
Ecologia
Desenvolvimento econômico